Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 і 24 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 23 липня о 10:18.

Півфінали
Півфінали розпочались 23 липня о 18:32.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 24 липня о 18:54.

Примітки 

200 метрів комплексом (жінки)